Карле́он (; ) — городское поселение Великобритании.

Топография 
Расположено на правом берегу реки Аск, на северной окраине города Ньюпорт, Уэльс.

Историческое значение 
Место, имеющее большое археологическое значение, так как здесь находятся остатки римского лагеря легионеров Иска Августа и городище Железного века.

Джеффри Монмутский в своём труде «Historia Regum Britanniæ» подчеркнул значение Карлеона как одного из важнейших центров британской истории.

Город известен как место служения пресвитеров Карлеонских и священномучеников III—IV веков Аарона и Юлия, почитаемых православными и католическими церквями.

Музеи 
 Национальный музей римского легиона Уэльса.
 Музей римских бань.

Римский амфитеатр 
Город является местом расположения римского амфитеатра, который был построен в 60 году нашей эры и был раскопан в 1926 году. Амфитеатр можно посетить бесплатно, и каждый год римские церемонии воссоздаются с использованием точного костюма и оружия, многие из которых выставляются на Римский музей Карлеона.

В городе есть несколько исторических памятников, в том числе римские казармы, римские бани и остатки замка нормандской эпохи, примыкающего к тому, что сейчас является пабом «Hanbury Arms».

Ночная жизнь 

Город известен своей обширной ночной жизнью, с двенадцатью пабами, включая ряд исторически известных мест. В частности, Hanbury Arms был местом, где Альфред Теннисон писал «Королевские идиллии», а также питьевые заведения 17-го века под названием The Hanbury Arms, Бык , Белый олень () и другие.

Ссылки 
 Caerleon // Сайт о г. Ньюпорт
 Caerleon // Энциклопедия «Британника»

Города Уэльса
Ньюпорт